Fourneaux (übersetzt: Öfen) ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich

 Fourneaux (Loire) im Département Loire
 Fourneaux (Manche) im Département Manche
 Fourneaux (Savoie) im Département Savoie

mit Namenszusatz:
 Fourneaux-le-Val im Département Calvados

Weiteres:
 Cromlech des Fourneaux, Steinkreis im Département Doubs

Fourneaux ist der Familienname von
 Yvonne Fourneaux (* 1928), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Les Fourneaux
 Fourneau